Суперкубок Індії з футболу 2008  — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 лютого 2008 року між чемпіоном Індії клубом Демпо та володарем кубка Федерації клубом Іст Бенгал.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt
 Матч на rsssf

2008
Індія
Лютий 2008
2008 в індійському спорті